The Scythe (произносится , в переводе с английского — коса в знач. инструмент, коса смерти)
— четвёртый студийный концептуальный альбом итальянской пауэр-метал группы Elvenking, вышедший в 2007 году.

Тематика The Scythe — любовь и смерть. Последняя тема персонифицирована в виде девушки, изображённой на обложке альбома, а также в видеоклипе на песню «The Divided Heart» (там её роль сыграла Isabella Tuni).
Также образ внешне прекрасной девушки с косой проходит через все песни альбома. Целостность повествованию придаётся при помощи стихотворных вставок в начале и/или конце каждой песни.

Альбом издан в Европе студией AFM Records, в странах СНГ — студией CD-Maximum.

Стиль 
Стиль на этом альбоме потерпел изменения по сравнению с предыдущим полноформатником «The Winter Wake», так как значительно уменьшилось влияние фолк-музыки. В то же время в ряде песен появились элементы метала в духе группы HIM (The Divided Heart) и металкора (Romance and Wrath , Death And The Suffering). В текстовом плане традиционная для группы тематика фэнтези сменилась хоррором и мистикой.

Список композиций 
 The Scythe (Коса). Длина 5:36. Лирика и музыка — Aydan.
 Lost Hill Of Memories (Затерянный Холм Воспоминаний). Длина 4:58. (Здесь и далее — если авторство не указано отдельно, то оно принадлежит Aydan.)
 Infection (Инфекция). Длина 5:24. Лирика — Damnagoras.
 Poison Tears (Отравленные Слёзы). Длина — 4:30. Как и в предыдущей песне, автор лирики — Damnagoras.
 The Riddle Of Stars (Загадка Звёзд). Длина — 5:22.
 Romance And Wrath (Романтика и Ярость). Длина — 8:14. Лирика — Damnagoras.
 The Divided Heart (Разделённое Сердце). Длина — 4:39. Лирика — Damnagoras.
 Totentanz. Длина — 2:28. Инструментальный трек.
 Death And The Suffering (Смерть и Страдание). Длина — 5:11. Лирика — Damnagoras.
 Dominhate (название основано на непереводимой игре и сочетании слов «dominate» — господствовать и «hate» — ненависть). Длина — 8:57.

На песню «The Divided Heart» был снят видеоклип, в котором люди после встречи со Смертью (Леди с Косой) заканчивают жизнь самоубийством.

Над альбомом работали 
Состав группы не изменился со времён «The Winter Wake» (2006). Elvenking по-прежнему включает в себя следующих музыкантов:
 Damnagoras — вокал
 Aydan — гитара
 Elyghen — клавишные, скрипка
 Gorlan — бас-гитара
 Zender — ударные
Также в создании альбома принимал участие струнный квартет.

Ссылки 
 Рецензии на альбом на Russian Darkside
 Интервью Elvenking, в котором они отвечают на вопросы об альбоме
 

Альбомы пауэр-метала
Альбомы AFM Records